Santana, en Wikipedia, puede referirse a:

Topónimos 
 Santana (Madeira), localidad en las islas Madeira (Portugal).
 Santana (Boyacá), municipio ubicado en el departamento de Boyacá (Colombia).
 Santana (Santo Tomé y Príncipe), localidad de Santo Tomé y Príncipe.

En Brasil 
 Santana do Livramento, municipio en el estado de Río Grande del Sur.
 Santana (Amapá), municipio en el estado de Amapá.

En España 
 Santana (Palencia), pedanía en el municipio palentino de Respenda de la Peña.
 Santana (Jaén), pedanía en el municipio jienense de Alcalá la Real.

En República Dominicana 
 Santana (Baoruco), distrito municipal en la provincia de Bahoruco.
 Santana (Peravia), distrito municipal en la provincia de Peravia.

Personas 
 Santana (apellido).

 Carlos Santana, músico mexicano-estadounidense.
 Ervin Santana, beisbolista dominicano.
 Johan Santana, beisbolista venezolano.
 Jonathan Santana, futbolista argentino nacionalizado paraguayo.
 Manuel Santana, tenista español.
 Pedro Santana, primer presidente dominicano.
 Sergio Santana, futbolista mexicano.
 Telê Santana, entrenador brasileño de fútbol.

Miscelánea 
 Santana (banda), grupo musical liderado por Carlos Santana.
 Santana Motor, desaparecida fábrica de automóviles cuya planta estuvo situada en Linares, España.
 Método Santana, primer idioma universal del color.